Das Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 2020 fand im Ariake Tennis Park in Tokio vom 27. August bis 4. September 2021 statt. Insgesamt nahmen 12 Paarungen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Weblinks 
 

Rollstuhltennis-Damendoppel
2020
Tennisturnier in Kōtō
Tennisturnier 2021